Okręty US Navy o nazwie USS "Kennebec":

 Pierwszy "Kennebec" był kanonierką, która została zwodowana w 1861, weszła do służby w 1862 i została sprzedana w 1865.
 Drugi "Kennebec" (AO-36) był zbiornikowcem, który był w służbie w latach 1942-1976.

Kennebec